Domart kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Domart-sur-la-Luce, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Domart-en-Ponthieu, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,